Juillac, commune française de la Corrèze
 Juillac, commune française du Gers
 Juillac, commune française de la Gironde

Voir aussi 

 Juillac-le-Coq, commune française de la Charente
 Anglars-Juillac, commune française du Lot
 Rosiers-de-Juillac, commune française de Corrèze

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France